Le stade Jean-Claude-Mazet est un stade de football situé à Carcassonne.

Il accueille tous les matchs de championnat du Football Agglomération Carcassonne.

Stade de football en région Occitanie
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Équipement sportif dans l'Aude
Sport à Carcassonne